Lotte Stevens (actrice), een Vlaams actrice
 Lotte Stevens (radiopresentatrice), een Vlaams radiopresentatrice